Pěnčín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Pěnčín (okres Jablonec nad Nisou)
 Pěnčín (okres Liberec)
 Pěnčín (okres Prostějov)